Alex Bellemare – sciatore freestyle canadese
 Pierre-Édouard Bellemare – hockeista su ghiaccio francese
 Sylvain Bellemare – fonico canadese